Vidot ist der Familienname folgender Personen:

 Devika Vidot (* 1988), seychellische Politikerin
 Jacky Vidot (* 1964), französischer Fußballspieler
 Noël Vidot (* 1962), französischer Fußballspieler und -funktionär
 Trevor Widot (* 1991), seychellischer Fußballspieler